Гауя:

Топоним 
 Гауя — река в Латвии.
 Гауя — река в Южной Америке.
 Гауя — посёлок в Царникавском крае Латвии.
 Гауя — самый большой национальный парк в Латвии.
 Гауя — железнодорожный остановочный пункт в Царникавском крае Латвии.

Техника 
 «Гауя» — лёгкий мопед, выпускавшийся в СССР Рижским мотозаводом.
 «Гауя» — транзисторный радиоприёмник Рижского радиозавода им. Попова.

Другое 
 Гауя — бывший советский и латвийский футбольный клуб из Валмиеры.

См. также 
 Гавья () — река в Литве и Белоруссии.